

Patronymie
 Paolo Baffi (1911-1989), économiste italien.

Sport
 Adriano Baffi, ancien coureur cycliste professionnel de 1985 à 2002.
 Pierino Baffi, ancien coureur cycliste professionnel de 1953 à 1966.
 Piero Baffi, coureur cycliste italien né en 1990.

Voir aussi
 Laurent Baffie est un animateur de radio et de télévision, doublé d'un auteur, acteur et réalisateur français de théâtre et de télévision.
 Baffie est une commune dans le département du Puy-de-Dôme.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien